|-
| (94201) 2001 BE18||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94202) 2001 BF20||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94203) 2001 BF22||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94204) 2001 BR24||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94205) 2001 BM25||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94206) 2001 BS26||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94207) 2001 BH27||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94208) 2001 BA29||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94209) 2001 BB33||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94210) 2001 BK33||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94211) 2001 BG34||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94212) 2001 BV34||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94213) 2001 BM35||||23 січня 2001||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| (94214) 2001 BV35||||18 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94215) 2001 BO42||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94216) 2001 BT42||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94217) 2001 BH44||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94218) 2001 BK45||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94219) 2001 BP45||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94220) 2001 BF46||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94221) 2001 BD47||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94222) 2001 BE48||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94223) 2001 BU53||||17 січня 2001||Обсерваторія Калар-Альто||Обсерваторія Калар-Альто
|-
| (94224) 2001 BA57||||19 січня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (94225) 2001 BO59||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94226) 2001 BA61||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94227) 2001 BK61||||26 січня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 94228 Лісуйкван (Leesuikwan)||||31 січня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (94229) 2001 BR62||||29 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94230) 2001 BU63||||29 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94231) 2001 BQ65||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94232) 2001 BG67||||30 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94233) 2001 BG68||||31 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94234) 2001 BE74||||31 січня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (94235) 2001 BO74||||31 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94236) 2001 BU75||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94237) 2001 BJ78||||24 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94238) 2001 CM6||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94239) 2001 CT6||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94240) 2001 CO7||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94241) 2001 CC8||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94242) 2001 CE9||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94243) 2001 CB10||||3 лютого 2001||Обсерваторія П'єра||Хоан Ґарро
|-
| (94244) 2001 CP10||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94245) 2001 CW11||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94246) 2001 CP15||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94247) 2001 CA18||||2 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94248) 2001 CX21||||1 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (94249) 2001 CN24||||1 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (94250) 2001 CZ26||||1 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (94251) 2001 CS27||||2 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (94252) 2001 CF28||||2 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (94253) 2001 CN28||||2 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (94254) 2001 CS29||||2 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (94255) 2001 CX30||||2 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (94256) 2001 CS33||||13 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94257) 2001 CJ35||||13 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94258) 2001 CZ36||||14 лютого 2001||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (94259) 2001 CQ38||||13 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94260) 2001 CJ40||||13 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94261) 2001 CL40||||13 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94262) 2001 CK43||||15 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94263) 2001 CC44||||15 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94264) 2001 CG44||||15 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94265) 2001 CU45||||15 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94266) 2001 DO||2001 DO||16 лютого 2001||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец, Ленка Коткова
|-
| (94267) 2001 DR3||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94268) 2001 DR10||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94269) 2001 DS18||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94270) 2001 DZ19||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94271) 2001 DO21||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94272) 2001 DB24||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94273) 2001 DR29||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94274) 2001 DC30||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94275) 2001 DN34||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94276) 2001 DQ34||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94277) 2001 DR35||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94278) 2001 DT36||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94279) 2001 DD40||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94280) 2001 DG42||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94281) 2001 DN44||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94282) 2001 DO46||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94283) 2001 DJ48||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94284) 2001 DW51||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94285) 2001 DY51||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94286) 2001 DK58||||17 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (94287) 2001 DU60||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94288) 2001 DY62||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94289) 2001 DD68||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94290) 2001 DQ79||||20 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 94291 Django||||28 лютого 2001||Обсрваторія Бедлендс||Рон Дайвіґ
|-
| (94292) 2001 DN95||||18 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (94293) 2001 DT95||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94294) 2001 DY96||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94295) 2001 DD97||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94296) 2001 DK101||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (94297) 2001 DZ102||||16 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (94298) 2001 DW105||||16 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (94299) 2001 DB108||||16 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (94300) 2001 ED1||||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

94200